Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года — 41-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который проходил с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в канадских городах Монреаль и Торонто.

Арены 
Аренами турнира стали дворцы «Белл-центр» и «Эйр Канада-центр», на которых выступают клубы Национальной хоккейной лиги — «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс», соответственно. На предварительном этапе матчи группы A прошли в «Белл-центре», а матчи группы B — в «Эйр Канада-центре». Четвертьфиналы прошли на обеих аренах. Полуфиналы и игры за медали принимал только Монреаль.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — восемь из Европы и две из Северной Америки. Сборная Латвии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *

 *
 ^
 *
Северная Америка
 ×
 *

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2016 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2016 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 10 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2017 года.

Главные судьи
  Тобиас Бьорк
  Дарси Барчелл
  Ян Грибик
  Йозеф Кубуш
  Марк Лемелин
  Маркус Линде
  Мариан Рогач
  Ансси Салонен
  Бретт Шева
  Максим Сидоренко
  Робин Шир
  Даниэль Штриккер

Линейные судьи
  Джимми Дамен
  Джейк Дэвис
  Никола Флури
  Дмитрий Голяк
  Хенрик Хаурум
  Лукас Кольмюллер
  Яков Палей
  Либор Суханек
  Сакари Суоминен
  Натан Ваноостен

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-5).

Группа B 

Время местное (UTC-5).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии из трёх игр. Сборная Финляндии одержала победу в первых двух матчах, поэтому третья игра была отменена. Проигравшая серию сборная Латвии заняла на турнире десятое место и перешла в первый дивизион чемпионата мира 2018 года.

Время местное (UTC-5).

Финляндия выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC-5).

Полуфинал 

Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC-5).

Финал 

Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Феликс Сандстрём
 Защитник:  Тома Шабо
 Нападающий:  Кирилл Капризов

По данным:IIHF.com

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Илья Самсонов
 Защитники:  Тома Шабо —  Чарли Макэвой
 Нападающие:  Кирилл Капризов —  Александр Нюландер —  Клейтон Келлер

Самый ценный игрок (MVP):
  Тома Шабо

По данным:IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 
 

2016 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
М
М
М
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Канаде